Xiling bezeichnet:

 den Stadtbezirk Xiling (西陵区) der Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xiling;
 die Großgemeinde Xiling (西岭镇) der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xiling (Changning);
 die Großgemeinde Xiling (西岭镇) des Kreises Dayi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xiling (Dayi);
 die Großgemeinde Xiling (西陵镇) des Kreises Yi in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xiling (Yi);
 die Gemeinde Xiling (西岭乡) im Autonomen Kreis Gongcheng der Yao im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xiling (Gongcheng);
 das Straßenviertel Xiling (西陵街道) des Stadtbezirks Xiling in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xiling (Straßenviertel);
 die Xiling-Schlucht, eine der drei Schluchten des Drei-Schluchten-Stausees, siehe Xiling-Schlucht.